Haavio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1933), scientifique social finlandais
Martti Haavio (1899-1973), écrivain finlandais et chercheur en mythologie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois